Like peut désigner :
 Like, un village de Bosnie-Herzégovine ;
 Le bouton j'aime (en ), un bouton présent sur plusieurs réseaux sociaux et sur plusieurs contenus permettant à un utilisateur de manifester son intérêt pour ces derniers. Exemple : le j'aime de Facebook ;
 Like, une série télévisée mexicaine.